US Open 2008 představoval 128. ročník čtvrtého a závěrečného grandslamového turnaje tenisové sezóny, jediného hraného na americkém kontinentu. 40. ročník v otevřené éře probíhal na otevřených dvorcích Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové newyorského Flushing Meadow, jakožto Mezinárodní tenisové mistrovství USA v období od 25. srpna do 7. září 2008.

Obhájci vítězství byli ve dvouhrách Švýcar Roger Federer (vítěz posledních čtyř ročníků) a Belgičanka Justine Heninová, která ovšem v tomto roce ukončila svou profesionální kariéru, takže se turnaje nezúčastnila.
US Open 2018

Rozpočet turnaje 
Celkový rozpočet turnaje činil 20 657 000 USD. Vítězové dvouher obdrželi 1 500 000 USD (a auto značky Lexus), poražení finalisté pak 750 000 USD. Vítězové čtyřher získali prémii 420 000 USD (pro oba hráče), finalisté pak 210 000 USD. Vítězové smíšené čtyřhry si připsali na své konto 150 000 USD (pro oba hráče), finalisté pak 70 000 USD.

Vítězové 
Rogeru Federerovi se jako prvnímu hráči v otevřené éře tenisu (od roku 1968) podařilo vyhrát na tomto turnaji pětkrát v řadě. 5 titulů získali také Jimmy Connors a Pete Sampras. Serena Williamsová vyhrála tento Grand Slam potřetí a opět se dostala na první místo žebříčku WTA.Ve čtyřhrách dominovala Cara Blacková, když zvítězila v ženské čtyřhře spolu s Liezel Huberovou, tak i ve smíšené čtyřhře s Leanderem Paesem. Bratři Bryanové získali na US Open svůj druhý titul.

Zajímavosti (muži/ženy) 
 Nejvíce es:  Gilles Müller – 128 /  Serena Williamsová – 33;
 Nejrychlejší podání:  Andy Roddick 236 km/h /  Anna-Lena Grönefeldová 205 km/h;
 Nejvíce dvojchyb:  Flavio Cipolla – 27 /  Dinara Safinová – 39;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního servisu:  Fernando Verdasco – 78 % /  Monica Niculescuová – 79 %;
 Nejvíce využitých breakballů:  Juan del Potro – 34 /  Jelena Jankovićová – 36.

Výsledky českých tenistů

Dvouhra

Muži

Ženy

Dvouhra

Muži (128 hráčů)

Ženy (128 hráček)

Čtyřhra

Muži (64 párů)

Ženy (64 párů)

Smíšená čtyřhra (mix - 32 párů)

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Legendy

Vozíčkáři 
Turnaj vozíčkářů nebyl uskutečněn z důvodu souběžně probíhajících Letních paralympijských her 2008 v Pekingu.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 
US Open podle let
Tenis v roce 2008